Национальный заповедник Лос-Фламенкос ( — «заповедник фламинго») был создан в 1990 CONAF, он имеет 73 986 га и расположен в коммуне Сан-Педро-де-Атакама, области Антофагаста, в Чили.

Этот заповедник разделен на семь секторов, расположенных на различной высоте, каждый с особыми климатическими условиями. Каждый из секторов обладает различным растительным и животным миром. В состав заповедника входит долина Вайе-де-ла-Луна. 

Некоторые места заповедника обладают археологической важностью, так как в них находятся следы доколумбовых поселков (например деревня Тулор).

Ссылки 
 Сайт заповедников Чили  

География области Антофагаста
Национальные заповедники Чили